Das Erzbistum Valladolid (lateinisch Archidioecesis Vallisoletana) ist eine Erzdiözese der spanischen römisch-katholischen Kirche mit Sitz in Valladolid.

Territorium 
Die Erzdiözese umfasst die Provinz Valladolid.

Der erzbischöfliche Sitz ist die Stadt Valladolid, wo sich die Kathedrale „Nuestra Señora de la Asunción“ befindet.

Das Gebiet umfasst 310 Pfarreien, untergliedert in 4 Vikariate.

Jedes Vikariat unterteilt sich in Dekanate:
 Ciudad (8 Dekanate)
 Campos (3 Dekanate)
 Duero (3 Dekanate)
 Medina (4 Dekanate)

Suffraganbistümer 
Der Erzdiözese unterstehen 5 Bistümer:
 Bistum Ciudad Rodrigo
 Bistum Zamora
 Bistum Salamanca
 Bistum Ávila
 Bistum Segovia

Geschichte 
Das Bistum Valladolid wurde am 25. Dezember 1595 gegründet, mit der Bulle Pro excellenti von Papst Clemens VIII., aus Gebieten des Bistums Palencia. Die Errichtung der Diözese setzte dem weltlichen Konflikt zwischen dem Abt von Valladolid und dem Bischof von Palencia ein Ende.

1688 wurde die Kathedrale „Nuestra Señora de la Asunción“ (Mariä Himmelfahrt) geweiht, Sitz der Diözese. Später, nachdem das Konkordat zwischen Spanien und dem Heiligen Stuhl 1851 unterzeichnet worden war, wurde die Diözese am 4. Juli 1857 in den Rang des Metropolitanbistums erhoben. 1855 wurde das Seminar der Diözese gegründet.

1955 wurde das Gebiet des Bistums beträchtlich erweitert, damit es der Provinz Valladolid entspreche.

Bischöfe und Erzbischöfe 
 Liste der Erzbischöfe von Valladolid

Statistik 

Zum Ende des Jahres 2004 hatte die Diözese 455672 Getaufte unter 506302 Einwohnern, das bedeutet insgesamt 90,0 %.

Weblinks 

 
 Erzbistum Valladolid bei gcatholic.org
 Offizielle Seite des Erzbistums
 

Valladolid
Organisation (Valladolid)
Religion (Valladolid)
Gegründet 1595